Села:
 Прищепівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Прищепівка — Миколаївська область, Братський район